Ио́сиф Романо́вский:
 Романовский, Иосиф Витольдович (род. 1941) — биоорганик, педагог, кандидат медицинских наук, профессор.
 Романовский, Иосиф Владимирович (1935—2021) — советский и российский математик.